Лінійка — найпростіший прилад для вимірювання довжини
 Лінійка — стрій в одну шеренгу, а також збір у такому строю
 Лінійка — старовинний кінний екіпаж на багато місць, у якому сидять боком до напряму руху
 Лінійка — жаргонна назва гри Lineage II
 Лінійка — розмовна назва лінійної алгебри

Див. також 
 Лінія (значення)
 Лінейка — село в Росії, у Вознесенському районі Нижньогородської області

Примітки